Saint-Léonard peut désigner :

Toponyme

Saint-Léonard (Liège), un sous-quartier populaire de Liège en Belgique comprenant la rue Saint-Léonard et le quai Saint-Léonard
 Saint-Léonard (Anvers) (en néerlandais Sint-Lenaarts), section de la commune de Brecht, en province d'Anvers
 Saint-Léonard (Huy), village de Huy en Belgique

Saint-Léonard (paroisse, Nouveau-Brunswick), paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick.
 Saint-Léonard (Nouveau-Brunswick), village canadien du Nouveau-Brunswick.
 Saint-Léonard (Montréal), arrondissement de la ville de Montréal.
 Saint-Léonard—Anjou, ancienne circonscription fédérale du Québec (1977-1987)
 Saint-Léonard—Saint-Michel, ancienne circonscription fédérale du Québec (1987-1996)
 Saint-Léonard-d'Aston, municipalité canadienne du Québec
 Saint-Léonard-de-Portneuf, municipalité canadienne du Québec

Saint-Léonard (Gers), commune française du Gers
 Saint-Léonard (Maine-et-Loire), ancienne commune française de Maine-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Angers
 Saint-Léonard (Marne), commune française de la Marne
 Saint-Léonard (Pas-de-Calais), commune française du Pas-de-Calais
 Saint-Léonard (Seine-Maritime), commune française de la Seine-Maritime
 Saint-Léonard (Vosges), commune française des Vosges
 Saint-Léonard (Ille-et-Vilaine), ancienne commune française d'Ille-et-Vilaine
 Saint-Léonard-de-Noblat, commune française de la Haute-Vienne
 Saint-Léonard-des-Bois, commune française de la Sarthe
 Saint-Léonard-des-Parcs, commune française de l'Orne
 Saint-Léonard-en-Beauce, commune française de Loir-et-Cher

 Saint-Léonard (Vains), hameau de la commune de Vains dans la Manche
 Saint-Léonard, hameau de la commune de Bœrsch dans le Bas-Rhin

Saint-Léonard, hameau de la commune de Saint-Rhémy-en-Bosses, siège de la maison communale

Saint-Léonard (Valais), commune suisse du canton du Valais

Saint Leonards : est une banlieue de la cité de  Dunedin située dans l’ Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Saints 
 Saint Léonard de Noblat, noble Franc
 Saint Léonard de Port-Maurice, religieux franciscain

Autres 
 Prieuré Saint-Léonard à L'Île-Bouchard
 Prieuré de Saint-Léonard à Vains
 Société de Saint-Léonard (1884-1927), ancien constructeur belge de locomotives
 Tunnel Saint-Léonard en Charente-Maritme, tunnel permettant le passage du canal de Marans à La Rochelle.
 Tombeau de saint Léonard dans le Bois de Borne à Andouillé-Neuville. 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France